Berswordt-Wallrabe ist der Familienname von

 Kornelia von Berswordt-Wallrabe (* 1944), deutsche Kunsthistorikerin und ehemalige Landesmuseumsdirektorin am Staatlichen Museum Schwerin
 Ludwig von Berswordt-Wallrabe (1781–1860), Fideikommißherr, Erbsälzer zu Sassendorf, Abgeordneter im westfälischen Provinziallandtag
 Silke von Berswordt-Wallrabe (* 1970), deutsche Kunsthistorikerin, Kuratorin und Autorin
 Wilhelm von Berswordt-Wallrabe (1844–1926), Fideikommißherr, Hauptmann der Landwehr, preußischer Kammerherr, Abgeordneter im westfälischen Provinziallandtag